Частая Дубрава — название населённых пунктов в России:

 Частая Дубрава — деревня в Горшеченском районе Курской области.
 Частая Дубрава — село в Липецком районе Липецкой области.